Michał Anioł Bogusławski (ur. 1931, zm. 2016) – polski dokumentalista, reżyser, scenarzysta i wykładowca akademicki
 Michał Bogusławski (ur. 1952) – polski podróżnik, żeglarz, kapitan jachtowy, autor i działacz jacht-klubowy w Ameryce Płn.